Джеймс Го́вард Вудс (; род. 18 апреля 1947, Вернал, Юта, США) — американский актёр.

Биография 
Джеймс Вудс родился в семье профессионального военного. После окончания школы в 1965 году поступил в Массачусетский технологический институт по специальности «политология», но в 1969 году бросил учёбу и переехал в Нью-Йорк, предпочтя жизни политолога актёрскую карьеру, каковую начал игрой в ряде внебродвейских театров, перейдя затем на Бродвей.

Карьера 
Вудс дебютировал в кино в 1972 году одновременно, снявшись в двух лентах Элиа Казана «Хики и Боггс» и «Гости». Известность Джеймсу Вудсу принесли роли в таких фильмах, как «Однажды в Америке» (1984) Серджо Леоне, «Сальвадор» (1986) Оливера Стоуна, «Полицейский (фильм, 1988)» (1988), «Напролом» (1991), «Чаплин» (1992) и «Специалист» (1994). За роль журналиста в картине «Сальвадор» Вудс был номинирован на «Оскар».

На телевидении он привлёк к себе внимание в мини-сериале «Холокост» (1978) и с тех пор сыграл там много ролей. Он получил «Эмми» за игру в телефильмах «Обещание» (1986) и «Меня зовут Билл В.» (1989). В первом он сыграл шизофреничного брата Джеймса Гарнера, а во втором — алкоголика. Актёрской удачей стала для Вудса также роль юриста Кона в снятом для кабельного телевидения «Гражданине Кон» (1992). В 1995 году он создал психологический портрет убийцы в тюремной драме «Убийца: дневник убийств». В 1997 году Джон Карпентер пригласил Вудса в фильм ужасов «Вампиры», где Вудс исполнил роль главного охотника на вампиров.

Вудс также исполнял комедийные роли в таких фильмах как «Джошуа тогда и сейчас» (1985) и «Напролом» (1991).

В октябре 1998 года Вудс получил свою «звезду» на аллее славы в Голливуде.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты премии «Театральный мир»
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Киноактёры США
Выпускники Средней школы Пилигрима
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Члены Республиканской партии США
Люди, связанные с терактом 11 сентября 2001 года
Конспирологи